Snjeguljica i sedam patuljaka, njemačka narodna bajka, koju su zapisali njemački pisci bajki Braća Grimm (Wilhelm i Jacob)
 Snjeguljica i sedam patuljaka (1937), animirani film Walta Disneya